Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2019 vond plaats van 5 tot en met 11 augustus 2019 in de Canadese stad Toronto. Het was de 118e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2019. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviva Centre.

Enkelspel 
Titelverdedigster Simona Halep was het vierde reekshoofd. Ze wist de kwartfinales te bereiken maar moest hierin na de eerste set de strijd staken met een enkelblessure. 

Het eerste reekshoofd, de Australische Ashleigh Barty, werd in de tweede ronde verrast door de Amerikaanse Sofia Kenin.

De ongeplaatste thuisspeelster Bianca Andreescu won het toernooi. In de finale moest de als achtste geplaatste Serena Williams de strijd staken bij een stand van 1–3. De Amerikaanse was nog niet hersteld van de extreme spierpijn die was ontstaan na haar halvefinalepartij tegen Marie Bouzková, toen zij na een met 1–6 verloren eerste set had besloten om op te schalen naar maximaal harde slagen, iets waarvoor haar lichaam niet getraind was.

Andreescu wist het toernooi van Montréal/Toronto voor het eerst te winnen. Het was vijftig jaar geleden dat het toernooi voor het laatst door een Canadese werd gewonnen, Faye Urban. Het was Andreescu's derde WTA-titel, alle behaald in 2019. Zij won US$ 521.530 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens, als vijfde geplaatst, werd in de derde ronde uitgeschakeld door de latere winnares. 

De ongeplaatste Belgische Elise Mertens wist de tweede ronde te bereiken. Hierin werd ze, ondanks een sterke start, uitgeschakeld door Serena Williams.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Ashleigh Barty uit Australië en de Nederlandse Demi Schuurs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Barty speelde samen met Wit-Russin Viktoryja Azarenka, met wie zij het zesde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Schuurs bereikte, met de Duitse Anna-Lena Grönefeld aan haar zijde, de finale.

Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Demi Schuurs in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Siniaková vier.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Hsieh Su-wei uit Taiwan, met wie zij als vierde was geplaatst – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van Azarenka en Barty.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

2019
Toronto
Sportevenement in Toronto